Байра́мова — тюркская фамилия, женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Байрамова, Айгюн Аликули кызы (род. 1967) — исполнительница мугамов, певица.
 Байрамова, Башарат Муслюм кызы (1919—1998) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Байрамова, Гезаль Орудж кызы (1962—2020) — государственный и политический деятель Азербайджана.
 Байрамова, Гурбангуль Гелдиевна — туркменский политик.
 Байрамова, Джахана (род. 1997) — туркменская теннисистка. 
 Байрамова, Захра Садых кызы (1930—1991) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).
 Байрамова, Луиза Каримовна (1935—2022) — профессор Казанского университета.
 Байрамова, Надежда Никифоровна (1952—1999) — советский и российский организатор сельскохозяйственного производства, агроном-овощевод; народный депутат Верховного Совета СССР (1989—1991).
 Байрамова, Одина (род. 1990) — азербайджанская волейболистка.
 Байрамова, Фаузия Аухадиевна (род. 1950) — татарская писательница, правозащитница, историк.